Vorglühen bezeichnet

 das Vorglühen beim Dieselmotor, siehe: Vorglühanlage
 umgangssprachlich für Alkoholkonsum vor dem Besuch einer Diskothek oder Feier. Einerseits, um dadurch Kosten zu sparen und andererseits, um sich auf die kommende Feier im kleinen Kreise einzustimmen. Verbreitet vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. (engl. Pregaming)
 das dauerhafte Vorheizen einer Glühlampe in der Lichttechnik, damit diese schneller reagiert und leuchtet. (engl. Pre Heat)

Siehe auch:
 Verglühen
 Glühkopfmotor